Басурма́н:
 Басурман, басурманин (искаженное от «мусульманин») — обозначение человека иной (нехристианской) веры — неправославный, иноверец, иноземец.
 «Басурман» — роман И. И. Лажечникова.
 «Басурманин» — название БМП-1АМ, модернизированного варианта БМП-1.
 «Басурманин» — армейский нож для выживания НВ-1.

См. также 
 Бесермяне
 Басурманов
 Басурмановка

Примечания